Kozlany kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kožlany, ort, Plzeň, 
 Kozlany (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Kozlany (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar